Das dritte Event der WPBSA Pro Ticket Series 87/88 war ein Snooker-Qualifikationsturnier für die Saison 1987/88 der Profitour. Das Turnier wurde vom 17. bis zum 24. Mai 1986 im Butlin’s-Freizeitpark auf Barry Island in Wales ausgetragen. Sieger wurde Martin Clark mit einem Finalsieg über Paul Cavney. Clark spielte zudem mit einem 106er-Break das höchste Break des Turnieres, wobei er sich diesen Zusatztitel mit Tony Putnam teilen musste. Clarks und Putnams 106er-Breaks waren die einzigen beiden Century Breaks des Turnieres.

Preisgeld 
Es wurden 12.100 Pfund Sterling an Preisgeldern ausgeschüttet.

Turnierverlauf 
Der frühe Turnierverlauf ist nahezu unbekannt. Es gab mindestens eine erste Runde sowie eine Runde der letzten 64, deren Ergebnisse aber so gut wie gar nicht bekannt sind. Erst ab der Runde der letzten 32 liegen vollständige Ergebnisse vor, daher beginnt die folgende Darstellung auch erst mit dieser Runde. Das Turnier an sich wurde im K.-o.-System mit aufsteigenden Best-of-Modi gespielt.

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1986
Billardturnier in Wales
Sportveranstaltung in Barry (Wales)